Pching-siang je čínské místopisné jméno, které může označovat

 Pching-siang – městská prefektura v provincii Ťiang-si;

 Pching-siang (Che-pej) – okres v městské prefektuře Sing-tchaj v provincii Che-pej;
 Pching-siang (Kuang-si) – městský okres v městské prefektuře Čchung-cuo v autonomní oblasti Kuang-si.